Rezerva může být :

 zásoba, záloha
 materiálová rezerva – zásoby a hmotné zdroje určené pro mimořádné účely
 hovorový výraz pro rezervní pneumatiku nebo rezervní kolo u vozidla
 záložní vojenská jednotka
 účetnictví a finance
 technická rezerva v pojištění — hodnota budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění
 účetní rezervy – položka rozvahy
 bankovní rezervy – část finančních prostředků vkladatelů, které banka nepůjčila dále, ale naopak drží na účtu v centrální bance nebo v pokladně
 povinné minimální rezervy – povinná minimální výše bankovních rezerv
 zdrženlivost, opatrné jednání, výhrada
 rezerva (textil) – hmota, jež kryje místa, která se při obarvení textilu nemají zabarvit
 Rezerva (potok), potok ve Středních Brdech v CHKO Brdy

Reference